Евгений Карада (; 29 ноября 1836, Крайова — 1910, Бухарест) — румынский патриот, политик, литератор, экономист и финансист. Первый директор Национального банка Румынии (с 1880).

Биография 

Обучался в Коллеже де Франс в Париже. После возвращения на родину, стал активно участвовать в демократическом движении, поддерживал связи со ссыльными революционерами, распространял их брошюры. Сам сочинял канцонетты политического характера, моралистические и патриотические стихи.

После переезда в Бухарест, Карада активное участвовал в борьбе за объединение Дунайских княжеств. В 1857 году избран членом муниципального совета Бухареста. Служил секретарём Специальной Ассамблеи от княжества Валахия, был членом юнионистской движения. В этот период он познакомился с Йоном Брэтиану, одним из главных румынских политических лидеров XIX века, вместе с которым участвовал в создании Конституции 1866 г.

Позже, вместе с Константином Розетти, Йоном Брэтиану и другими политиками того времени, был основателем ряда румынских экономических газет и журналов.

Сыграл важную роль в объединении Дунайских княжеств в 1859 г., обретении независимости и образовании королевства Румыния в 1877 г., поддерживал как в финансовом, так и моральном отношении, борьбу румын на родине и за рубежом.

Карада вложил бо́льшую часть своего состояния в поддержку борьбы румын Трансильвании. Занимался финансирование газет, журналов и книг, помогал строить школы и церкви в Трансильвании, вносил денежные залоги за революционеров и поддерживал их на судебных процессах.

В 1880 году стал первым главой Национального банка Румынии, наблюдал в Париже за печатанием румынских банкнот, занимался созданием многочисленных филиалов и банковских центров по всей стране. Возглавлял Национальный банк более 30 лет.

Входил в состав руководства румынской Национальной либеральной партии.

Избранные произведения 

 Fata de la Cozia (либретто оперы Александру Флехтенмахера)
 Frații de munte, 1856
 Muntianul și pandurul cerșetor (канцонетта), 1857
 Milcovul (канцонетта), 1858
 Intrigues de la Russie en Roumanie, Paris, 1867
 Les israelites, le vagabondage et le Ministre Bratianu, Paris, 1867
 La propagande russe en Orient, Paris, 1867

Память 
 Евгению Караде в 1924 году был установлен памятник в Бухаресте, а 1937 — в Крайове.
 Его именем названа улица в Бухаресте.
 В 2010 г. почта Румынии выпустила марку в его честь.

Ссылки 
 Eugeniu Carada, omul din umbra

Финансисты Румынии
Экономисты Румынии
Румынские поэты
Поэты по алфавиту
Поэты Румынии
Румынские писатели
Писатели по алфавиту
Писатели Румынии
Либреттисты XIX века
Либреттисты Румынии
Публицисты Румынии
Поэты-песенники
Умершие в Бухаресте
Родившиеся в Крайове
Муниципальные депутаты Румынии
Банкиры Румынии
Председатели Национального банка Румынии
Члены Национальной либеральной партии Румынии